Европейский институт ЮСТО (ю́сто — «справедливость», эсперанто) — Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования, учрежденное 18 августа 1995 года в городе Москве. Государственная лицензия бессрочная. Государственная аккредитация до 19 июля 2019 года.

История 

Сама концепция создания высшего учебного заведения нового типа с реализацией инновационных образовательных проектов, по которой построен Европейский университет права Justo, возникла в 1994 году.

ЕУП Justo был основан группой ученых-энтузиастов, к которым впоследствии присоединились Всероссийский фонд образования и Восточно-Европейское отделение Международной Академии Наук Сан-Марино.

ЕУП Justo стал первым на территории стран бывшего СССР «высшим некоммерческим негосударственным учебным заведением», который состоит в системе вузов Международной Академии Наук Сан-Марино.

В 2012 году в связи со сменой руководства сменилось и название на «Европейский институт JUSTO»

Структура 
Образовательный процесс и научно-исследовательская работа осуществляется в рамках трех факультетов:
 юридический;
 промышленно-экономический;

В университете действуют пятнадцать кафедр:
 Кафедра международного и экологического права, глобальных процессов и устойчивого развития
 Кафедра философии права и общего государствоведения
 Кафедра мировой истории, философии и социально-политических дисциплин
 Кафедра лингвистики и массовых коммуникаций
 Кафедра гражданского права, нотариата, гражданского и арбитражного процесса
 Кафедра правовых средств борьбы с преступностью
 Кафедра конституционного, административного и финансового права
 Кафедра европейского права, адвокатуры, правозащитной и судебной деятельности
 Кафедра экономической политики, налогов и налогообложения
 Кафедра финансов, бухгалтерского учета и экономического анализа
 Кафедра высшей математики, информационных и естественнонаучных дисциплин
 Кафедра мировой экономики, международных отношений и общеевропейской интеграции
 Кафедра общей экономической теории и статистики
 Кафедра физического воспитания и безопасности жизнедеятельности
 Кафедра общего и антикризисного управления
Направления, которым обучает вуз:
 «Юриспруденция» (бакалавр);
 «Экономика» (бакалавр);
 «Менеджмент» (бакалавр).

Образовательные программы основаны на Федеральных государственных образовательных стандартах, однако существенно расширены за счет блока авторских курсов, повышающих эффективность студенческого труда (дисциплины «Стенография» (скоропись), «Компьютопись» (слепая 10-пальцевая печать на компьютере на различных языках), «Международный язык эсперанто» (пропедевтическое средство, улучшающее качество изучения последующих иностранных языков), «Теория лидерства», «Менеджмент и маркетинг в астрологии» и др.).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Европейского Университета Права JUSTO 
 Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
 Европейский университет права JUSTO (ЮСТО) расширяет базу для подготовки высококвалифицированных адвокатов
 Меньше 1000: размер имеет значение // Учёба.ру
 Прожив год без сигареты, можно поехать на курорт в Испанию // РИА Новости

Университеты Москвы
Юридические высшие учебные заведения России
Высшие учебные заведения Москвы по алфавиту